Charles Herbert Allen  (1848–1934) – amerykański polityk, gubernator Portoryko
 Charles Peter Allen (1861–1930) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin oraz walijski rugbysta
 Charles Elliot Allen (1880–1966) – irlandzki rugbysta
 Charles Allen (ur. 1977) – kanadyjski płotkarz gujańskiego pochodzenia